Speedster steht für:

 Speedster (Automobilbauart), eine Unterform des Roadsters
 Gar Wood Speedster, ein Rennboot

Automodelle:
 Aston Martin V12 Speedster, ein Fahrzeugmodell von Aston Martin
 Opel Speedster, ein Fahrzeugmodell von Opel
 Packard Speedster, eine Modellreihe von Packard
 PGO Speedster, ein Fahrzeugmodell von PGO Automobiles
 eine Sportversion des Porsche 356, siehe Porsche 356 #Sportversionen
 eine Kleinserie des Porsche 911, siehe Porsche 911 (1963) #Karosserie
 eine Kleinserie des Porsche 964, siehe Porsche 964 #Karosserie
 eine Kleinserie des Porsche 997, siehe Porsche 997 #911 Speedster
 Studebaker Speedster, eine Modellvariante des Studebaker President